The Misfits может означать:
 Misfits — американская панк-рок-группа.
 «Плохие» () — британский телесериал 2009 года.
 «Неприкаянные» () — американский кинофильм 1961 года.